Purpur steht für:

 Purpur (Farbstoff) aus der Purpurschnecke
 Purpur (Farbe), rotviolett
 PurPur, deutsches Folkmusikduo (ab 2007)

Personen:
 Fido Purpur (1912–2001), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 Kenneth Purpur (1932–2011), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Purpura (Kapillarblutungen)
 Purpura (Gattung)